Erdenebajar () ist ein mongolischer Personenname.

Als Eigenname
 Enchboldyn Erdenebajar, mongolischer Badmintonspieler

Als Vatersname
 Erdenebajaryn Gandsorig, mongolischer Badmintonspieler